Tiitu ist der Familienname folgender Personen:

 Kustaa Tiitu (1896–1990), finnischer Politiker
 Tero Tiitu (* 1982), finnischer Unihockey-Spieler